Asteronyx är ett släkte av ormstjärnor som beskrevs av Müller och Franz Hermann Troschel 1842. Asteronyx ingår i familjen ribbormstjärnor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ribbormstjärnor
Asteronyx